

Cinema
Private Eyes – film del 1953
Private Eyes – film del 1984

Letteratura 
 Occhi indiscreti (Private Eyes) – romanzo di Jonathan Kellerman del 1992

Musica 
 Private Eyes – album di Tommy Bolin del 1976
 Private Eyes – album degli Hall & Oates del 1981

Televisione 
 L'investigatore privato (Private Eyes) – episodio della nona stagione de Il tocco di un angelo
 Private Eyes – episodio della prima stagione di T. and T.
 Private Eyes – serie televisiva canadese